Скрепа:
 Скрепа — то, что соединяет детали целого.
 Скрепа — одно из названий скобы.
 Скрепа — то, что сплачивает людей.
 Скрепа — многозначный лингвистический термин, обозначающий синтаксические единицы, используемые для соединения сложных объектов (например, предложений) в более сложные (например, в сложные предложения).
 Союзная скрепа — слово или словосочетание, которое выполняет роль союза в сложном предложении.

См. также 
 Скрепка канцелярская

Литература 
 скрепа // Словарь Ушакова